Беля — многозначный термин.

 Беля — село в общине Запод округа Кукес области Кукес в Албании.
 Беля — река в России, протекает в Турочакском районе Республики Алтай.

См. также 
 Бел (значения) — многозначный термин.